Markin ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Nikolajewitsch Markin (* 1967), russischer Unternehmer und Kunstsammler
 Leonid Markin (* 1981 oder 1982), russischer Pokerspieler
 Morris Markin (1893–1970), russisch-amerikanischer Unternehmer, Gründer der Checker Cab Manufacturing Company
 Nikolai Grigorjewitsch Markin (1893–1918), russischer Revolutionär
 Wiktor Grigorjewitsch Markin (1926–2009), sowjetischer Schauspieler
 Wiktor Fjodorowitsch Markin (* 1957), russischer Sprinter und Olympiasieger